W Polsce
 Miłobądz – kolonia w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Kołczygłowy.
 Miłobądz – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Tczew
 Miłobądz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór
 Miłobądz – dawna gromada